Премия имени Адельберта фон Шамиссо () — германская литературная премия, присуждаемая с 1985 года пишущему на немецком языке писателю иноязычного происхождения. Названа в честь Адельберта фон Шамиссо, немецкого поэта и учёного, который был французом по происхождению. Премия вручается Фондом Роберта Боша (до 2005 года совместно с Баварской академией изящных искусств). Материальное содержание премии составляет 15.000 евро (по состоянию на 2007 год). Кроме того, жюри может присудить одну или две поощрительные премии по 7.000 евро. Несколько раз также была присуждена почётная премия имени Шамиссо, без денежного содержания.

Лауреаты 

Литературные премии Германии
Награды, появившиеся в 1985 году
Награды по алфавиту